John Gibbs House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Gibbs House (Pilotview, Kentucky), NRHP-ID 79003580
 John Gibbs House (Kalamazoo, Michigan), NRHP-ID 83000858